Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek D jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok:

 D busz (Budapest, 1955–1957)megszűnt
 D busz (Budapest, –1966)megszűnt
 D busz (Budapest, 1977–1985)megszűnt